Stadtplakette steht für folgende Auszeichnungen

 Stadtplakette Bottrop
Stadtplakette Hannover
Stadtplakette Marl 
Stadtplakette Plauen
Stadtplakette Würzburg (z. B. Silberne Stadtplakette)